Valpadana – altro modo per definire la Pianura Padana
 Azienda Valpadana – azienda metalmeccanica italiana
 Nebbia in Valpadana – serie televisiva di Raiuno
 Provolone Valpadana – formaggio grasso DOP